

Objet 
 Une ancelle est une tuile en bois traditionnelle utilisée dans les Alpes et le Jura.

Lieux 
 Ancelle est une commune française des Hautes-Alpes.
 Ancelles est une ancienne île de la Saône, au sud de Mâcon. Son souvenir survit dans le nom de la commune de Saint-Symphorien-d'Ancelles, voire de la commune voisine de Saint-Romain-des-Iles. Un chroniqueur du Moyen Âge situe à cet endroit la négociation préalable au Traité de Verdun (842).

Personnalités 
 Narcisse Ancelle (1801-1888), notaire et maire de Neuilly-sur-Seine. Il fut le tuteur de Charles Baudelaire, il gérait la fortune que celui-ci avait hérité de son père.
 Louise Eugénie Ancelle (1833-1900), fille de Narcisse Ancelle, notaire et maire de Neuilly-sur-Seine. Elle épousa en 1860 Ferdinand Oreille de Carrière (1820-1876), fils naturel posthume de Charles Ferdinand d’Artois (1778-1820), duc de Berry.